{{Ficha de noble
|escudo = 
|nombre = Luis I
|título = Rey de Portugal
|imagen = D. Luís I de Portugal, fotografado por Augusto Bobone.png
|tamaño de imagen = 260px
|epígrafe = Fotografiado por Augusto Bobone, 
|reinado = 22 de diciembre de 1861 - 19 de octubre de 1889
|coronación = 22 de diciembre de 1861
|otros títulos = Duque de Oporto y de Duque de Viseu
|nombre completo = Luis Felipe María Fernando Pedro de Alcántara Antonio Miguel Rafael Gabriel Gonzaga Javier Francisco de Asís Juan Augusto Julio Valfando
|fecha de nacimiento = 31 de octubre de 1838
|lugar de nacimiento = Lisboa, Reino de Portugal
|fecha de defunción = 19 de octubre de 1889(50 años)
|lugar de defunción = Cascais, Reino de Portugal
|lugar de entierro = Panteón de los Braganza en la Iglesia de San Vicente de Fora
|predecesor = Pedro V
|regente = 
|sucesor = Carlos I
|cónyuge = María Pía de Saboya
|descendencia = Véase matrimonio y descendencia
|casa real = Braganza Sajonia-Coburgo y Gotha
|himno real = O Hino da Carta|padre = Fernando II
|madre = María II
}}

Luis I de Portugal, apodado el Popular (Lisboa, 31 de octubre de 1838 - Cascaes, 19 de octubre de 1889), fue rey de Portugal entre 1861 y 1889. Era el segundo hijo de la reina María II y del rey consorte Fernando II, príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha, y fue duque de Oporto y Viseu.

Biografía

A su nacimiento tomó el título de duque de Oporto y muy joven aun se dedicó a la marina, demostrando grandes disposiciones para las ciencias exactas. Cuando su hermano y antecesor en el trono, Pedro, se unió con la princesa Estefanía de Hohezollern-Sigmaringen, Luis comandaba el vapor que la condujo a Lisboa.

Luis era un hombre culto, aficionado a escribir poesía. Sin embargo, no poseía capacidades políticas, ya que se vio envuelto en este mundo tras la muerte de sus dos hermanos Pedro y Fernando en 1861 como consecuencia de una epidemia de cólera. El príncipe se hallaba en Compiegne con su hermano menor cuando recibió la noticia de la enfermedad del rey Pedro y del infante Fernando. Se apresuró a regresar a Lisboa, pero a su llegada ambos habían ya fallecido. El 11 de noviembre de 1861 subió al trono y el 27 de septiembre del año siguiente se casó por poderes en Turín con la princesa María Pía, hija del rey de Italia.

El reinado de Luis se caracterizó por una serie de cambios de gobierno, formados en diversas ocasiones por los liberales y otras por los conservadores. Durante su gobierno, Portugal se devaluó en relación con otros países europeos en términos de educación, política, estabilidad, progreso tecnológico y estabilidad económica. En temas coloniales, la bahía de Delagoa se confirmó como posesión portuguesa en 1875 mientras que las actividades belgas en el Congo negaban a Portugal un terreno entre Angola y Mozambique.

Luis fue sobre todo un hombre de ciencia, con una especial pasión por la oceanografía. Invirtió gran parte de su fortuna en financiar barcos de investigación dedicados a recoger especímenes en los océanos del mundo. Fue el responsable de la creación de uno de los primeros acuarios del mundo, el Vasco da Gama'' en Lisboa, que sigue aún abierto al público, incluyendo un calamar de 10 metros de largo. Su amor por las ciencias fue transmitido a sus dos hijos.

Matrimonio y descendencia
Luis I contrajo matrimonio el 6 de octubre de 1862 con María Pía de Saboya, hija de Víctor Manuel II de Italia y María Adelaida de Habsburgo-Lorena. Tuvieron dos hijos.

Fallecimiento
Luis I  falleció el día 19 de octubre de 1889 en la ciudadela de Cascaes, fortaleza que actualmente se ha convertido en una de las más modernas Pousadas de Portugal.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Lisboa
Condestables de Portugal
Reyes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza)
Infantes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza Sajonia-Coburgo y Gotha)
Grandes maestres de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Grandes cruces de la Orden imperial de la Rosa
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)